Le tournoi Canadian Classic 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Canadian Classic qui se déroule du 11 au  au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 4 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card attribuée à Matthew Giuffre. 

En finale, la tête de série  Ramy Ashour remporte le titre face au  mondial et champion du monde Amr Shabana.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canadian Classic

Liens externes 

Canadian Classic
Squash en 2008
Sport au Canada en 2008
Sport en février 2008